Gschaidt ist der Name folgender Orte:

 Gschaidt (Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt), Ortschaft der Gemeinde Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Gschaidt (Gemeinde Roßbach), Ortschaft der Gemeinde Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Gschaid
 Gschnaidt